Double Take ist:
 Originaltitel von Tödlicher Irrtum (1998), US-amerikanischer Film von Mark L. Lester aus dem Jahr 1998
 Originaltitel von Die doppelte Nummer, US-amerikanischer Film von George Gallo aus dem Jahr 2001
 Double Take (Band), deutsche Popband der 1980er Jahre
 Eine Technik der Komödie, bei der ein Darsteller eine Person, einen Gegenstand o. Ä. wahrnimmt und den Blick erst wieder abwendet, dann schlagartig begreift und erneut hinsieht.